Název Znamensk má více sídel:
 Znamensk (Astrachaňská oblast), město v Astrachaňské oblasti v Rusku
 Znamensk (Kaliningradská oblast), sídlo v Kaliningradské oblasti v Rusku